Falklandia (spinnen), een geslacht van spinnen
 Falklandia (kreeften), een geslacht van kreeften